World Record – siódmy album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w 1976 roku. W roku 2005 ukazała się poszerzona, zremasterowana wersja płyty zawierająca dwa dodatkowe utwory.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

Wydanie oryginalne

Wydanie 2005 r.

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill – śpiew, gitary, fortepian
 David Jackson – saksofony, flet
 Hugh Banton – organy
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Van der Graaf Generator
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Charisma Records
Albumy Mercury Records
Albumy Virgin Records